Чемпионат Германии по футболу 1966/1967

 Чемпионат ГДР по футболу 1966/1967 — сезон 1966/1967 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1966/1967 — сезон 1966/1967 западногерманской Бундеслиги.